Вернешти има више значења:

 Вернешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Вернешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Општина Вернешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији